PP Андромеды () — двойная затменная переменная звезда типа Алголя (EA) в созвездии Андромеды на расстоянии (вычисленном из значения параллакса) приблизительно 11247 световых лет (около 3448 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +16,6m до +14,3m. Орбитальный период — около 2,7165 суток.

Характеристики 
Первый компонент — белая звезда спектрального класса A6IV. Эффективная температура — около 6648 K.

Примечания